41. Mistrzostwa Świata w Zapasach 1993 w stylu klasycznym odbyły się w mieście Sztokholm (Szwecja), a w stylu wolnym w mieście Toronto (Kanada). Kobiety rywalizowały w mieście Stavern (Norwegia).

Tabela medalowa

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Kobiety

Styl wolny

Bibliografia 
 FILA Database

1993 w zapasach
Mistrzostwa świata w zapasach
Sport w Sztokholmie
1993 w Szwecji
1993 w Kanadzie
Sport w Toronto
Zapasy w Szwecji
Zapasy w Kanadzie
Zapasy w Norwegii